Sezona 2012/13 HDD Telemach Olimpija je šesta klubska sezona v avstrijski ligi, ob tem je klub igral še v končnici slovenske lige, v katero je bil avtomatično uvrščen. Domača dvorana je Hali Tivoli, tri tekme so potekale na Stadionu Bežigrad. V ligi EBEL se Olimpija z devetim mestom po dveh krogih rednega dela sezone ni uvrstila v končnico, v slovenski ligi pa je trinajstič osvojila naslov slovenskega državnega prvaka.

Postava
Trener:  Heikki Mälkiä,  Bojan Zajc
Pomočnika trenerja:  Andrej Hebar starejši,  Ivo Jan
Šporni direktor:  Matjaž Sekelj 

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Matic Boh 
|align=center|leva
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|35
|align=center|
|Jerry Kuhn 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Southgate, Michigan, ZDA
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek
|align=center|leva
|align=center|9
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|5
|align=center|
|Andrew Thomas (A)
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Bow, New Hampshire, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik
|align=center|leva
|align=center|11
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|11
|align=center|
|Žiga Grahut 
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Celje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|23
|align=center|
|Damjan Dervarič
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|27
|align=center|
|Mike Ratchuk
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Buffalo, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|47
|align=center|
|Matevž Erman
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|55
|align=center|
|Patrick Coulombe 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Saint-Fabien,, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|92
|align=center|
|Matic Krivec
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|7
|align=center|
|Georgij Pogodin-Aleksejev
|align=center|C/RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Moskva, Rusija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Scott Freeman 
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Cornwall, Whitby, Kanada
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|10
|align=center|
|Brock McBride 
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Cornwall, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|13
|align=center|
|Anže Dovič
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|9
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|15
|align=center|
|Chris D'Alvise 
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Mississauga, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič (C)
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|13
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Ken Ograjenšek
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Celje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Žiga Pance (A)
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|26
|align=center|
|Jaka Ankerst
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Anže Ropret
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|30
|align=center|
|Eric Pance
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|39
|align=center|
|Jan Muršak
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|41
|align=center|
|Simon Ferguson 
|align=center|C/RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Prince Rupert, B. Kolumbija, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|51
|align=center|
|Kevin DeVergilio
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Sterling Heights, Michigan, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|61
|align=center|
|Gregor Režek
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|79
|align=center|
|Alexandre Imbeault
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Montreal, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|84
|align=center|
|Andrej Hebar
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|91
|align=center|
|Miha Verlič
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|93
|align=center|
|Miha Pesjak 
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|98
|align=center|
|Jaka Zdešar
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|}

Pripravljalne tekme

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 12. avgust ||  Stavanger Oilers || 3 - 6 || Hala Tivoli || 1100 || 0-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 17. avgust ||  Acroni Jesenice || 1 - 3 || Ledena dvorana Bled || 1000 || 0-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 18. avgust ||  North America United || 6 - 0 || Ledena dvorana Bled || 100 || 1-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 19. avgust ||  EC VSV ||  2 - 3 (KS) || Ledena dvorana Bled || 300 || 1-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 24. avgust ||  BK Mladá Boleslav || 1 - 6 || Ško-Energo Aréna || 300 || 1-4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 25. avgust ||  BK Mladá Boleslav || 1 - 6 || Ško-Energo Aréna || 300 || 1-5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 29. avgust ||  KHL Medveščak || 1 - 3 || Dom športova || 3500 || 1-6
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 1. september ||  Alba Volán Székesfehérvár || 1 - 4 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 2100 || 1-7
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 2. september ||  HC Vitkovice || 3 - 5 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 620 || 1-8
|}

Avstrijska liga

Redni del

Lestvica

Prvi del

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 7. september ||  Vienna Capitals || 1 - 4 || Hala Tivoli || 2500 || 0-0-1 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 9. september ||  EHC Linz || 3 - 7 || Donauparkhalle Linz || 3750 || 0-0-2 || 0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 14. september ||  KHL Medveščak || 3 - 2 || Puljska arena || 7000 || 1-0-2 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 16. september ||  Orli Znojmo || 1 - 5 || Hala Tivoli || 2000 || 1-0-3 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 21. september ||  VSV EC || 2 - 5 || Stadthalle || 3400 || 1-0-4 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 23. september ||  Graz 99ers || 2 - 4 || Hala Tivoli || 1800 || 1-0-5 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 28. september ||  EC Dornbirn || 4 - 5 || Messestadion Dornbirn || 1850 || 1-0-6 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8 || 30. september ||  HC TWK Innsbruck || 7 - 1 || Olympiahalle Innsbruck || 1800 || 2-0-6 || 4
|}

|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 9 || 5. oktober ||  EC KAC || 3 - 4 (KS)  || Hala Tivoli || 2500 || 2-1-6 || 5
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 10 || 7. oktober ||  Orli Znojmo || 5 - 3 || Hostan Arena || 2500 || 3-1-6 || 7
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 11 || 12. oktober ||  Alba Volán Székesfehérvár || 4 - 2 || Hala Tivoli || 2800 || 4-1-6 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 12 || 14. oktober ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 6 || Eisarena Salzburg || 2500 || 5-1-6 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 13 || 19. oktober ||  EC Dornbirn || 2 - 3 || Hala Tivoli || 2200 || 5-1-7 || 9
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 14 || 21. oktober ||  Vienna Capitals || 3 - 2 || Albert Schultz Eishalle || 3600  || 6-1-7 || 11
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 15 || 23. oktober ||  HC TWK Innsbruck || 6 - 3 || Hala Tivoli || 1750  || 7-1-7 || 13
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 16 || 28. oktober ||  Graz 99ers || 3 - 2 (P) || Eisstadion Liebenau || 4000 || 7-1-8 || 15
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 17 || 30. oktober ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 4 || Hala Tivoli || 4000 || 7-1-9 || 15
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 18 || 2. november ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 4 || Hala Tivoli || 3500 || 7-1-10 || 15
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 19 || 4. november ||  EC KAC || 2 - 5 || Stadthalle Klagenfurt || 3800 || 7-1-11 || 15
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 20 || 14. november ||  KHL Medveščak || 4 - 1 || Dom športova || 12000 || 7-1-12 || 17
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 21 || 16. november ||  VSV EC || 3 - 2 || Hala Tivoli || 3500 || 8-1-12 || 19
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 22 || 18. november ||  EHC Linz || 2 - 3 (KS) || Hala Tivoli || 2700 || 9-1-12 || 20
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 23 || 20. november ||  VSV EC ||  3 - 2 || Stadthalle || 3200 || 9-2-12 || 22
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 24 || 23. november ||  Orli Znojmo || 2 - 4 || Hostan Arena || 2100 || 10-2-12 || 22
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 25 || 25. november ||  HC TWK Innsbruck || 1 - 2 || Hala Tivoli || 3700 || 10-2-13 || 22
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 26 || 30. november ||  Vienna Capitals || 4 - 3 (KS) || Albert Schultz Eishalle || 3700 || 11-2-13 || 24
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 27 || 2. december ||  EHC Linz || 1 - 4 || Donauparkhalle Linz || 3800 || 11-2-14 || 24
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 28 || 7. december ||  KHL Medveščak || 3 - 2 (P) || Hala Tivoli || 2300 || 12-2-14 || 26
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 29 || 9. december ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 4 || Eisarena Salzburg || 2000 || 12-2-15 || 26
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 30 || 14. december ||  Graz 99ers || 3 - 0 || Hala Tivoli || 1900 || 13-2-15 || 28
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 31 || 16. december ||  EC Dornbirn || 4 - 3 || Hala Tivoli || 1800 || 14-2-15 || 30
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 32 || 23. december ||  Alba Volán Székesfehérvár || 4 - 2 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3200 || 15-2-15 || 32
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 33 || 26. december ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 1 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3400 || 16-2-15 || 34
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 34 || 28. december ||  Orli Znojmo || 3 - 2 (KS) || Hala Tivoli || 3000 || 17-2-15 || 36
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 35 || 30. december ||  HC TWK Innsbruck || 3 - 4 (P) || Olympiahalle Innsbruck || 1200 || 17-3-15 || 37
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 35 || 1. januar ||  EC KAC || 1 - 2 || Stadthalle Klagenfurt || 3600 || 17-3-16 || 37
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 36 || 4. januar ||  VSV EC || 3 - 2 (P) || Stadion Bežigrad || 8000 || 18-3-16 || 39
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 37 || 6. januar ||  KHL Medveščak || 8 - 4 || Stadion Bežigrad || 10000 || 19-3-16 || 41
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 39 || 8. januar ||  EC KAC || 2 - 4 || Stadion Stadion || 7800 || 19-3-17 || 41
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 40 || 11. januar ||  Vienna Capitals || 4 - 2 || Hala Tivoli || 2500 || 20-3-17 || 43
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 41 || 13. januar ||  EC Dornbirn || 1 - 4 || Messestadion Dornbirn || 2100 || 20-3-18 || 43
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 42 || 15. januar ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 5 || Hala Tivoli || 1200 || 20-3-19 || 43
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 43 || 18. januar ||  EHC Linz || 1 - 6 || Hala Tivoli || 1200 || 20-3-20 || 43
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 44 || 20. januar ||  Graz 99ers || 0 - 4 || Eisstadion Liebenau || 2700 || 20-3-21 || 43
|}

Drugi del

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1  || 22. januar ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 2 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3000 || 1-0-0 || 3
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2  || 25. januar ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 2 || Hala Tivoli || 1300 || 2-0-0 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3  || 26. januar ||  Orli Znojmo || 1 - 5 || Hostan Arena || 1900 || 2-0-1 || 5
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4  || 29. januar ||  EC Dornbirn || 4 - 0 || Hala Tivoli || 1250 || 3-0-1 || 7
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5  || 31. januar ||  HC TWK Innsbruck || 3 - 4 || Olympiahalle Innsbruck || 1200 || 3-0-2 || 7
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6  || 13. februar ||  HC TWK Innsbruck || 5 - 3 || Hala Tivoli || 1350 || 4-0-2 || 9
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 7  || 15. februar ||  EC Dornbirn || 2 - 3 (P) || Messestadion Dornbirn || 2300 || 4-1-2 || 10
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8  || 17. februar ||  Orli Znojmo || 1 - 2 || Hala Tivoli || 1550 || 4-1-3 || 10
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9  || 19. februar ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 3 || Eisarena Salzburg || 2400 || 4-1-4 || 10
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 10 || 22. februar ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 2 || Hala Tivoli || 1050 || 5-1-4 || 12
|}

Statistika hokejistov

Vratarji

|-
|35||      ||51||51||1900||152||2,99||92,0||81
|-
|20||       ||7||51||130||16||4,29||88,5||0
|}

Drsalci

|-
|10||              ||51||15||39||54||22||80||2||6||0||101
|-
|15||             ||54||26||25||51||21||32||1||4||0||174
|-
|39||                 ||30||19||29||48||24||9||4||5||1||100
|-
|19||                 ||54||11||20||31||-10||30||2||3||0||137
|-
|51||           ||42||14||16||30||2||36||5||5||0||103
|-
|55||           ||45||7||22||29||4||26||0||6||1||138
|-
| 5||              ||54||3||17||20||7||65||0||1||0||114
|-
|16||                 ||52||7||12||19||-16||26||3||1||2||92
|-
|91||                ||54||7||9||16||-5||12||3||0||0||75
|-
|84||               ||31||7||7||14||-4||48||1||1||0||85
|-
|26||               ||47||6||8||14||-6||6||2||2||0||54
|-
| 9||              ||20||6||7||13||3||21||0||0||0||47
|-
|30||                 ||47||3||9||12||-13||12||0||0||0||61
|-
|14||              ||48||2||10||12||-8||55||1||0||1||57
|-
|27||            ||42||4||7||11||-14||44||1||1||0||69
|-
|29||                ||51||4||6||10||-15||15||0||0||0||47
|-
| 4||                ||49||2||6||8||-7||34||0||1||0||52
|-
|23||            ||26||2||6||8||4||34||0||0||1||30
|-
|47||               ||48||0||6||6||3||28||0||0||0||33
|-
|93||                ||38||2||2||4||3||6||0||0||0||29
|-
| 6||            ||49||1||3||4||-12||29||0||0||0||14
|-
|41||             ||10||0||3||3||-2||21||0||0||0||12
|-
|18||             ||39||1||1||2||-15||2||0||0||0||26
|-
|11||                ||42||0||2||2||-9||32||0||0||0||41
|-
|71||                ||4||1||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|61||               ||8||0||0||0||-2||0||0||0||0||1
|-
| 7||  ||5||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|79||         ||3||0||0||0||-3||0||0||0||0||1
|-
|25||               ||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|13||                 ||1||0||0||0||-1||0||0||0||0||0
|-
| 2||                  ||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|27||              ||0||0||0||0||0||0||0||0||0||
|-
|17||                  ||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|}

Slovenska liga

Polfinale 

|- align="center" bgcolor="#CCFFCC"
| 1 || 25. marec || HD Jesenice mladi || 7 - 4 || Ledena dvorana Bled || 600 || 1-0-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 29. marec || HD Jesenice mladi || 7 - 3 || Hala Tivoli || 1300 || 2-0-0
|}

Finale 

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 7. april || HK Playboy Slavija || 4 - 1 || Hala Tivoli || 1350 || 1-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 8. april || HK Playboy Slavija || 3 - 2 || Dvorana Zalog || 700 || 2-0
|}

Viri
 Arhiv tekem na hddolimpija.com

2012